Bridge over Troubled Water (album)
 Bridge over Troubled Water (single)